Wolfertshofen ist der Ortsname von

 Wolfertshofen (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wolfertshofen (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern